

Sciences et techniques 
 Dari est l'un des noms vernaculaires du sorgo commun (Sorghum bicolor).

Sciences humaines et sociales 
En linguistique :
 le dari est une langue voisine du persan, principalement parlée en Afghanistan
 le dari zoroastrien est une variété du persan, principalement parlée dans les communautés zoroastriennes des provinces de Yazd et Kerman, en Iran.

Culture et société 
 Dàrì Rúlái est l'un des noms chinois de Vairocana, le bouddha central des bouddhismes vajrayāna et mahāyāna, dans l'est de l'Asie.
 Moestika dari Djemar (« Moestika de Djemar ») est un film réalisé par Jo An Djan, sorti en 1941.

Patronyme 

 Abdellah Dari (1978-), un réalisateur et producteur marocain ;
 Achraf Dari (1999-), un footballeur international marocain ;
 Tamim al-Dari (v. 600-660 ou 661), l'un des premiers chrétiens convertis à l'islam, compagnon du prophète Mahomet ;
 Theo Dari (1968-), un artiste visuel et illusionniste français ;
 Wassila Dari (1962-), une actrice tunisienne.

Toponyme 

  ou Darī, un village de la préfecture de Marivan (province du Kurdistan, Iran) ;
 , une ville du district de Hazaribagh (Jharkhand, Inde) ;
 le xiàn de Dárì, un district de la province du Qinghai (Chine).